Weeda ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Weeda (* 1968), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Lisa Weeda (* 1989), niederländische Autorin, Drehbuchautorin und Virtual-Reality-Regisseurin